Valeniza Zagni da Silva (São Paulo, 17 de outubro de 1944 – São Paulo, 8 de maio de 1978), mais conhecida pelo pseudônimo Tuca, foi uma cantora e compositora brasileira. Além de sua grande relevância musical, Tuca é lembrada também como um importante nome da causa LGBT 

Em 1966 lançou seu primeiro disco Meu Eu, pela Chantecler. Em 1968 grava o auto-intitulado Tuca, pela Phillips.

Em 1971, gravou em colaboração com a cantora e compositora francesa Françoise Hardy, o álbum La question. Quase todas as canções eram composições de Tuca, vertidas para o francês por Françoise. Muitos críticos e fãs consideram esse álbum o melhor de Hardy, ela própria tendo se referido a ele como seu favorito em diversas ocasiões.

No mesmo ano, 1971, participa das gravações de outro álbum muito aclamado, "Dez Anos Depois", de Nara Leão , LP duplo que marcou a reaproximação de Nara com a bossa nova. 

Depois de alguns anos morando na França, volta ao Brasil em 1974, e lança o LP Dracula I Love You pela gravadora Som Livre. Era um álbum ainda mais pessoal e experimental que seus trabalhos anteriores.

Tuca faleceu em 1978, em decorrência de uma dieta muito intensa à que se submeteu, que incluía o uso de medicação para emagrecer.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Cantores de música popular brasileira